Villa Unión peut correspondre à :

 Villa Unión, un municipio de l'État de Coahuila (Mexique) ;
 Villa Unión, une ville de la province de La Rioja en Argentine.
 Villa Unión, une ville de la province de Santiago del Estero en Argentine.